Breyvogel ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Breyvogel (* 1978), deutscher Schauspieler
 Wilfried Breyvogel (* 1942), deutscher Pädagoge